Hedwig van Polen (1373-1399), de jongste dochter van Lodewijk de Grote, koning van Hongarije en Polen
 Hedwig van Polen (1457-1502), echtgenote van George van Beieren
 Hedwig van Polen (1513-1573), een dochter van koning Sigismund I van Polen en Barbara Zápolya